Hòn Bà (bos), een bos en gebergte in de Vietnamese provincie Khánh Hòa
Hòn Bà (eiland), een eiland in de Zuid-Chinese Zee voor de kust van de Vietnamese stad Vũng Tàu.